Religie kosmocentryczne – zwane też religiami mistycznymi, lub religiami Wschodu. Należą do nich hinduizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm i religie plemienne. Punktem wyjścia w tych religiach jest człowiek. To człowiek stara się, podejmuje wysiłek, aby zjednoczyć się z Bogiem, Absolutem lub osiągnąć duchowe przebudzenie. Nie ma w tych religiach sprecyzowanej nauki o Bogu osobowym (lub też neguje się taką koncepcję), jest za to idea indywidualnej wolności. Człowiek to dusza  uwięziona w ciele, z którego kiedyś się wyzwoli.

Zobacz też 
 Religie teocentryczne
 Religia

Bibliografia 
 Ks.J.Górski Spotkanie z religiami Katowice 2007

Religia